Mužská dvouhra Córdoba Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Španělského obhájce titulu Alberta Ramose-Viñolase vyřadil v semifinále Coria.

Vítězem se stal 22letý Argentinec a čtvrtý nasazený Sebastián Báez, který jako čtyřicátý sedmý hráč žebříčku ve finále zdolal o osm roků staršího krajana a turnajovou šestku Federica Coriu poměrem 6–1, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Estoril Open 2022 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej posunul na 36. místo žebříčku, jen pět příček za kariérní maximum.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2023
ATP Tour 2023